Феса́ () — одна из 24 областей (шахрестанов) иранской провинции Фарс. Административный центр — город Феса.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Шешде и Карабулак (بخش ششده و قره‌بلاغ)
 Шибкаве (بخش شیبکوه)
 Нобендеган (بخش نوبندگان)
Население области на 2006 год составляло 188 189 человека.

Населённые пункты

Примечания

Ссылки 
 World Gazetteer 

шахрестаны Фарса